Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1982 je trinajsto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 6. in 7. marca 1982 v dvorani Palasport di San Siro v Milanu, Italija. Udeležilo se ga je 282 atletov iz 23-ih držav, ki so tekmovali v 23-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1982
1982 v športu
Športne prireditve v Italiji
Šport v Milanu